Джуд Бланшетт (Jude D. Blanchette) — американский китаевед, специалист по китайской политике. Занимает именную кафедру (Freeman Chair) китаеведения Центра стратегических и международных исследований (CSIS), прежде директор Китайского центра экономики и бизнеса в Пекине «», до чего работал в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Также является фелло .

Биография 
Окончил  (бакалавр экономики) - и Оксфорд как магистр по современному китаеведению.
Китайский язык изучал в Пекинском технологическом институте.
Являлся адъюнкт-фелло . Также являлся спецкором в Китае «Christian Science Monitor», исследовательским ассистентом Cato Institute, именным исследовательским фелло Фонда экономического образования. В 2009 году присоединился к .
Более десяти лет проживает в Китае.

Публиковался в «Foreign Affairs, Foreign Policy, China Economic Quarterly».
Соавтор Ричарда Макгрегора, вместе с которым их называют «ветеранами-аналитиками китайской политики».

Автор книги «China’s New Red Guards: The Return of Radicalism and the Rebirth of Mao Zedong» (Oxford University Press, 2019).

Примечания

Ссылки 
 https://www.csis.org/people/jude-blanchette 
 Работы
 From «China Inc.» to «CCP Inc.»: A New Paradigm for Chinese State Capitalism  (December 1, 2020)
 Рецензии
 Inside the neo-Maoist movement in China  (Jul 17th 2019)

синологи США